Михаил Григорьевич Графский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1907 году во Владимирской губернии. Член ВКП(б).

Был в счастливом браке со своей избранницей, но к сожалению она погибла, когда самой младшей из трёх дочерей было 4 года. Женился второй раз. 

Младшая дочь - Графская Галина Михайловна была так же награждена орденом социалистического труда за доблестный труд в течении 40 в воспитании детей. 

В честь Графского М.Г так же был выведен отдельный сорт яблок -"Подарок Графского"

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925-1984 гг. — в подсобном хозяйстве, колхозник, животновод, председатель совхоза, директор государственного племенного завода имени 17-го МЮД (Международного юношеского дня) Суздальского района Владимирской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва.

Умер в 1993 году в посёлке Садовый.

Ссылки 
 Графский 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС